Ioan Popescu poate fi
Ioan Popescu (pedagog) (1832 - 1892), pedagog.
Ioan Popescu (Sanitarul) - general de infanterie din Armata României din Primul Război Mondial, comandant al Diviziei 13 Infanterie, în perioada 1916-1918
Ioan Popescu (handbalist)
Ioan-Ioviț Popescu (n. 1932), fizician.

Vezi și
Popescu